Maurice Clerc est le nom donné à une personne :
 Maurice Clerc (mathématicien), né en 1949 ;
 Maurice Clerc (organiste), né en 1946.